Sergio Casal e Emilio Sánchez hanno battuto in finale Goran Ivanišević e Petr Korda 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (terzo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (primo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Tim Pawsat /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (secondo turno)
 Gustavo Luza /  Cássio Motta (terzo turno)
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1990